Bezděkov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Bezděkov pod Třemšínem, ort, Mellersta Böhmen, 
 Bezděkov (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Bezděkov (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Bezděkov (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar